Die National League Championship Series 1986 (NLCS) fand zwischen dem 8. und 15. Oktober 1986 statt. In ihr wurde der Teilnehmer der National League an der World Series 1986 ermittelt. In der sechs Spiele andauernden Serie setzte sich der Sieger der East Division, die New York Mets mit 4:2 Spielen gegen den Sieger der West Division, die Houston Astros durch.

Modus und Teilnehmer 

Die New York Mets qualifizierten sich sehr souverän für die NLCS 1986, nachdem sie die ganze Saison über die East Division dominiert hatten. Man schloss die Regular Season mit 108 Siegen bei nur 54 Niederlagen und einer Siegquote von über 81 % ab. Nur zwei Teams in der Geschichte der National League konnten mehr Spiele im Laufe einer Regular Season gewinnen: Die Chicago Cubs von 1906 (116 Siege) und die Pittsburgh Pirates von 1909 (110 Siege).

In der West Division gingen die Houston Astros als Sieger mit 10 Spielen Vorsprung vor den Cincinnati Reds aus der Regular Season. Am Ende standen 96 Siege 66 Niederlagen gegenüber. First Baseman Glenn Davis spielte hierbei eine herausragende Runde und erzielte für die Astros 91 Runs, davon 31 Homeruns und 101 RBIs erzielte. Dave Smith erzielte zudem einen neuen Vereinsrekord für Saves (33) in einer Saison.

Das Heimrecht in der NLCS wechselte von 1969 bis 1993 jährlich zwischen East und West Division. Da im Jahr 1986 die East Division an der Reihe war, hatten die Mets das Heimrecht. Dies bedeutete, dass die ersten zwei Spiele jeweils in Houston im Astrodome stattfanden, die Spiele drei, vier und fünf dann jeweils im Shea Stadium in New York. Bei Spiel sechs waren dann wieder die Astros der Gastgeber. Hätte es entscheidendes Spiel sieben gegeben, so hätten hier dann die Mets wieder Heimrecht gehabt.

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
Mittwoch, 8. Oktober 1986 im Astrodome in Houston, Texas

Spiel 2 
Donnerstag, 9. Oktober 1986 im Astrodome in Houston, Texas

Spiel 3 
Samstag, 11. Oktober 1986 im Shea Stadium in Queens, New York

Spiel 4 
Samstag, 12. Oktober 1986 im Shea Stadium in Queens, New York

Spiel 5 
Dienstag, 14. Oktober 1986 im Shea Stadium in Queens, New York

Spiel 6 
Mittwoch, 15. Oktober 1986 im Astrodome in Houston, Texas

Einzelnachweise 

1986
Baseball 1986
Sportveranstaltung in Houston
Sportveranstaltung in Queens
Houston Astros
New York Mets
Baseballwettbewerb